Ел Делирио има више значења:

 Ел Делирио (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Делирио (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Делирио (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Делирио, Ел Рекуердо (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Делирио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Делирио (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Делирио (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Делирио (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Делирио (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Делирио (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Делирио (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Делирио, Километро Треинта и Сијете, Рестауранте (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Делирио (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику